Lederberg:
 Esther (Miriam Zimmer) Lederberg
 Joshua Lederberg